

Patronyme 

 Aron Rono (1982-), athlète américain, spécialiste des courses de fond ;
 Geoffrey Rono (1987-), athlète kényan, spécialisé dans les courses ;
 Georgina Rono (1980-), athlète kényane ;
 Henry Rono (1952-), athlète kényan pratiquant le demi-fond ;
 George Kiprotich Rono (1958-), athlète kényan, spécialiste du 3 000 ;
 Peter Rono (1967-), ancien athlète kényan.

Voir aussi 
 Le groupe Rōnō (労農派, Rōnō ha?) un groupe d'universitaires, principalement d'historiens marxistes japonais.
 Ronno une commune française.